Новий Амстердам - голландське поселення на Мангеттені, зараз знаходиться на території Нью-Йорка.
 «Новий Амстердам» - один з двох найстаріших театрів Бродвею.
 «Новий Амстердам» (2008) - драматичний телесеріал про безсмертного детектива на ім'я Джон Амстердам.
 «Новий Амстердам» (2018) - медичний телесеріал про лікарню в Новому Амстердамі.

Див. також 
 Нью-Амстердам